Dulcești se poate referi la:
 Dulcești, Constanța
 Dulcești, Neamț